Mužská dvouhra Zhuhai Championships 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do singlové soutěže čuchajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník čínské události na okruhu ATP Tour. Nejvýše nasazeným hráčem se stal sedmý muž žebříčku Stefanos Tsitsipas z Řecka, který ve druhém kole skrečoval Mannarinovi.

Vítězem se stal sedmý nasazený, 20letý Australan Alex de Minaur, jenž ve finále zdolal o jedenáct let staršího Francouze Adriana Mannarina po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo také třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. Mannarino tak prohrál sedmé z osmifinále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Zhuhai Championships
ATP Tour 2019
Tenis v Číně v roce 2019